Jabor kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Jaba, kulle, Aceh,

Marshallöarna 

 Jabor (kommunhuvudort), Jaluit, 
 Jabor (ö), Jaluit, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar